Welcome Stranger puede referirse a:
 Welcome Stranger, la pepita de oro aluvial más grande de la que se tienen registros.
 Welcome Stranger (álbum), álbum musical de los Blackeyed Susans.
 Welcome Stranger (película), película estadounidense de 1947.